Turtle Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Turtle Lake Township (Beltrami County, Minnesota)
 Turtle Lake Township (Cass County, Minnesota)
 Turtle Lake Township (North Dakota)